Wahlkreis 119 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 119
 Landtagswahlkreis 119